Una, rijeka na granici Hrvatske i BIH
 Una (Rusija), grad u Rusiji
 Una (pleme), pleme papuanaca s Nove Gvineje otkriveno 1960.-tih godina
 Una (jezik), jezik plemena Una, kojim govori oko 3,500 ljudi u 40 sela duž rijeka Ey, Sayn, Mo, Yamiyl, Kiynok, Ira, Mina, Be i Yay.